Osoby o tym nazwisku:
 Errico Malatesta – włoski anarchista i pisarz, teoretyk ruchu anarchistycznego
 Hieronim Malatesta – polski szlachcic
 Karol I Malatesta – włoski kondotier
 Kleope Malatesta – włoska arystokratka
 Leonardo di Francesco di Lazzaro Malatesta – włoski malarz
 Małgorzata Malatesta – włoska arystokratka
 Sigismondo Pandolfo Malatesta – włoski kondotier